Chihuahua kan syfta på:

Chihuahua (hundras) – en av världens minsta hundraser
Chihuahua (låt) – en låt av DJ Bobo

Geografi

Mexiko 

 Chihuahua, La Trinitaria, 
 Chihuahua (delstat), 
 Chihuahua (kommun), 
 Chihuahua (stad), 
 Chihuahua, Socoltenango,